El nombre de Alto Rey puede referir a:

Alto Rey, montaña en el norte de la provincia de Guadalajara (España).
Ermita del Santo Alto Rey, ermita sobre la cima de la montaña Alto Rey.
Mancomunidad Alto Rey, mancomunidad de municipios de la provincia de Guadalajara.
Sierra de Alto Rey, sierra que se extiende en torno a la montaña Alto Rey.